La Lega Nazionale B 1985-1986, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Locarno.

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale A 1986-1987.
      Retrocesso in Prima Lega 1986-1987.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 
Nota bene: quale prima giornata di ritorno è stata giocata l'ultima giornata di andata invertita.

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
Glaus, Ortelli; Cent'anni di Chiasso - Storia del Football Club; Chiasso, 2005, p. 253 (calendario e risultati del Chiasso).
Bretscher, Frischknecht; Fussball Saison 85/86, Habegger Verlag, 4552 Derendingen (CH) (calendario della LNB squadra per squadra).

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1986 2